ТКП — многозначная аббревиатура:
 ТКП — теория кристаллического поля
 ТКП — торгово-коммерческое предприятие
 ТКП — тормоз колодочный постоянного тока
 ТКП — Транспортная клиринговая палата
 ТКП — трубка квартирная переговорная
 ТКП — технический кодекс (установившейся) практики
 ТКП — технико-коммерческое предложение
 ТКП — технико-коммерческий представитель
 ТКП — технический контроль подготовки
 ТКП — текстропно-карданный привод
 ТКП — таможенный контрольный пункт
 ТКП — термометр показывающий электроконтакный
 ТКП — тыловой командный пункт

Партии 
 ТКП — Трудовая крестьянская партия
 ТКП — Традиционная консервативная партия
 ТКП — Санкт-Петербургская региональная политическая общественная организация «Технократическая партия»
 ТКП — Тунисская коммунистическая партия

См. также 
 ГТКП — генерализованные тонико-клонические приступы
 МТКП — машина технологического контроля пути 
 ЛТКП — Лаборатория теории космической плазмы
 ЭТКП — энтеротоксигенные кишечные палочки
 ТКПО — тяжёлое кузнечно-прессовое оборудование
 ТКПО — территориальный классификатор предприятий и организаций
 ТКПД — тепловой коэффициент полезного действия
  — аббревиатура латиницей